

Località
Monte Pulito, curazia di Faetano, Repubblica di San Marino

Montagne
Monte Pulito (Ancona) 
Monte Pulito (Perugia)
Monte Pulito (San Marino)

Storia
Battaglia di Monte Pulito